Bernard-Pierre Donnadieu – attore francese
 Pascal Donnadieu – allenatore di pallacanestro francese